Транџа је појам који може означавати:
 транзистор, активни полупроводнички елемент
 Транџамент, мањи потез у Новом Саду
 трансвестизам, облачење одеће супротног пола
 трансродност, одступање од уобичајене улоге родова
 транссексуалност, идентификација са супротним полом